María de Francia (1198-15 de agosto de 1224) fue la hija mayor del rey Felipe II de Francia y de su cuestionada tercera esposa, Inés de Merania. Fue miembro de la Casa de los Capetos.

Primeros años y legitimidad 
Para poder casarse con Inés, el padre de María, Felipe II de Francia, tenía que conseguir el divorcio de su ignorada segunda esposa, Ingeborg de Dinamarca. El Papa Inocencio III (1198-1216) se negó a concederle a Felipe II el divorcio. Sin embargo, el rey volvió a casarse. Su primera elección era Margarita de Ginebra, pero no llegaron a casarse. Felipe II contrajo matrimonio con Inés de Merania en 1196. Ella dio a luz a María en 1198 y luego al hermano de esta, Felipe, conde de Boulogne.

Inocencio III declaró el matrimonio de Felipe II e Inés nulo, ya que el rey seguía casado con Ingeborg. Le ordenó separarse de Inés; cuando no lo hizo, el Papa puso a Francia bajo un entredicho en 1199. Esto continuó hasta el 7 de septiembre de 1200. Debido a que necesitaba aliarse con el hermano de Ingeborg, el rey Valdemar II de Dinamarca (1202-41), Felipe II finalmente permitió que Ingeborg fuera reconocida como reina de Francia en 1213.

Matrimonios 
El primer compromiso de María fue con el príncipe Alejandro de Escocia (el futuro rey Alejandro II); ambos tenían dos años de edad. Alejandro se convirtió en rey a los dieciséis años en 1214; su compromiso con María había sido roto alrededor de 1202.

María fue comprometida con Arturo I de Bretaña, quien luchó contra Juan sin Tierra por el reino de Inglaterra. El padre de María reconoció los derechos de Arturo a muchas tierras francesas pero reconoció a Juan sin Tierra como el legítimo rey de Inglaterra. María y Arturo fueron comprometidos en 1202 pero nunca se casaron debido a la desaparición de Arturo y su supuesta muerte por la que Juan sin Tierra fue culpado.

El primer matrimonio de María fue con Felipe I de Namur en 1206; esto fue una acción diplomática de parte de su padre, Felipe II, para obtener el control sobre Flandes y Henao. El matrimonio no produjo descendencia, y Felipe falleció en 1212.

Debido a la muerte de su primer marido, María pudo volver a casarse. El 22 de abril de 1213 en Soissons contrajo matrimonio con Enrique I de Brabante. Estas eran las segundas nupcias de ambos; Enrique había enviudado tres años antes de su primera esposa, Matilde de Boulogne.

Tuvieron dos hijas:

 Isabel (falleció el 23 de octubre de 1272), desposó en Lovaina el 19 de marzo de 1233 al conde Dietrich I de Cleves, señor de Dinslaken (c. 1214-1244). Desposó en 1246 al conde Gerardo II de Wassenberg (falleció en 1255).
 María, falleció en la infancia.

María de Francia falleció el 15 de agosto de 1224, a los 25 o 26 años, y fue enterrada en la abadía de Affligem.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Nobles francesas del siglo XIII
Casa de Reginar
Fallecidos en 1224
Nacidos en 1198
Hijas de Francia del siglo XIII de la dinastía de los Capetos
Duquesas consortes de Brabante
Duquesas consortes del siglo XIII
Consortes de la dinastía de los Capetos